Griesstätt – gmina w Niemczech, w Bawarii, w powiecie Rosenheim
 Griesstätt – część gminy Aying w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium
 Griesstätt – część gminy Burgkirchen an der Alz w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting